Kauniainen är det finska namnet på:

 Kauniainen – en stad i landskapet Nyland i Finland, se Grankulla
 Kauniainen – en egendom i Suoniemi i Nokia stad, se Kauniais, Nokia